Whitesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Whitesville (Alabama)
 Whitesville (Delaware)
 Whitesville (Georgia)
 Whitesville (Illinois), im Saline County
 Whitesville (Indiana)
 Whitesville (Kentucky)
 Whitesville (Missouri)
 Whitesville (New Jersey)
 Whitesville (New York)
 Whitesville (South Carolina)
 Whitesville (Vermont)
 Whitesville (Virginia)
 Whitesville (West Virginia)